The Real Ghostbusters est le titre de la série télévisée appelée SOS Fantômes, inspirée du film SOS Fantômes (Ghostbusters en anglais).

Il peut également désigner des médias tous basés sur la série télévisée :
 The Real Ghostbusters, un jeu vidéo d’arcade édité en 1987 ;
 The Real Ghostbusters, un jeu vidéo basé sorti sur Game Boy en 1993 ;
 The Real Ghostbusters, une série de revues de comics éditée à partir de 1988.